{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (85201) - || 1991 VU8 || 4 november 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85202) - || 1992 DR11 || 29 februari 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (85203) - || 1992 EE5 || 1 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (85204) - || 1992 EX5 || 2 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (85205) - || 1992 EM6 || 1 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (85206) - || 1992 EQ7 || 1 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (85207) - || 1992 EB19 || 1 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (85208) - || 1992 EG20 || 1 maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| (85209) - || 1992 GM3 || 4 april 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85210) - || 1992 HM1 || 26 april 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85211) - || 1992 PL || 8 augustus 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (85212) - || 1992 RF || 4 september 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (85213) - || 1992 RN7 || 2 september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85214) Sommersdorf || 1992 SZ1 || 21 september 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (85215) Hohenzollern || 1992 SD14 || 26 september 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (85216) Schein || 1992 SL17 || 24 september 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (85217) Bilzingsleben || 1992 US8 || 31 oktober 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| (85218) - || 1993 FW5 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85219) - || 1993 FM9 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85220) - || 1993 FY11 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85221) - || 1993 FX13 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85222) - || 1993 FO14 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85223) - || 1993 FU22 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85224) - || 1993 FT28 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85225) - || 1993 FP31 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85226) - || 1993 FQ37 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85227) - || 1993 FT40 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85228) - || 1993 FU45 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85229) - || 1993 FU46 || 19 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85230) - || 1993 FM52 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85231) - || 1993 FR52 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85232) - || 1993 FT52 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85233) - || 1993 FA53 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| (85234) - || 1993 HY2 || 19 april 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85235) - || 1993 JA || 13 maart 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85236) - || 1993 KH || 24 maart 1993 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (85237) - || 1993 NE2 || 12 juli 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85238) - || 1993 OU1 || 25 juli 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85239) - || 1993 OB7 || 20 juli 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85240) - || 1993 OT11 || 19 juli 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85241) - || 1993 PC3 || 14 augustus 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (85242) - || 1993 QP4 || 18 augustus 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| (85243) - || 1993 QG8 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85244) - || 1993 QB9 || 20 augustus 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85245) - || 1993 RM2 || 14 september 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (85246) - || 1993 RL4 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85247) - || 1993 RE5 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85248) - || 1993 RR6 || 15 september 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85249) - || 1993 RT11 || 14 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (85250) - || 1993 RQ16 || 15 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (85251) - || 1993 RJ18 || 15 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (85252) - || 1993 SX12 || 16 september 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (85253) - || 1993 TD5 || 8 oktober 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85254) - || 1993 TG12 || 14 oktober 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| (85255) - || 1993 TZ13 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85256) - || 1993 TC14 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85257) - || 1993 TT14 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85258) - || 1993 TE16 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85259) - || 1993 TO19 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85260) - || 1993 TC23 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85261) - || 1993 TO23 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85262) - || 1993 TE32 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85263) - || 1993 TU37 || 9 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85264) - || 1993 TN46 || 11 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85265) - || 1993 VR || 14 november 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85266) - || 1993 YK1 || 16 december 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85267) Taj Mahal || 1994 AD2 || 12 januari 1994 || Colleverde || V. S. Casulli
|-
| (85268) - || 1994 AK5 || 5 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85269) - || 1994 AV5 || 6 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85270) - || 1994 AY5 || 6 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85271) - || 1994 AH14 || 13 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85272) - || 1994 BE2 || 18 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85273) - || 1994 CW13 || 8 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85274) - || 1994 GH || 3 april 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85275) - || 1994 LY || 11 juni 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (85276) - || 1994 PY4 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85277) - || 1994 PH5 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85278) - || 1994 PU8 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85279) - || 1994 PM10 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85280) - || 1994 PU14 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85281) - || 1994 PZ16 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85282) - || 1994 PE19 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85283) - || 1994 PO21 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85284) - || 1994 PT21 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85285) - || 1994 PE23 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85286) - || 1994 PA27 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85287) - || 1994 PM29 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85288) - || 1994 PC30 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85289) - || 1994 PJ32 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85290) - || 1994 PZ32 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85291) - || 1994 PF33 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85292) - || 1994 RA18 || 3 september 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85293) Tengzhou || 1994 RC25 || 12 september 1994 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85294) - || 1994 SO9 || 28 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85295) - || 1994 TY || 2 oktober 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (85296) - || 1994 TT7 || 6 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85297) - || 1994 TJ8 || 6 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85298) - || 1994 TF10 || 8 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85299) Neander || 1994 TM16 || 5 oktober 1994 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| (85300) - || 1994 UW2 || 30 oktober 1994 || Palomar || E. F. Helin|}

Planetoïdenlijsten